Григорьев, Иван Григорьевич (художник) (1750(46)—1801) — русский художник.
 Григорьев, Иван Григорьевич (в монашестве Иероним; 1874—1952) — священнослужитель Финляндской архиепископии Константинопольского Патриархата, игумен.